Abarema leucophylla var. vaupesensisés és una variant vulnerable de l'Abarema leucophylla, una espècie de llegum del gènere Abarema de la família Fabaceae. Està restringida a una zona al llarg del riu Vaupés i del riu Caquetá, al departament de Vaupés, Colòmbia.

Referències 

Ingeae